Longo peut faire référence à :

Patronyme 
 
 Achille Longo (1900-1954), compositeur italien, fils d'Alessandro ;
 Alessandro Longo (1864-1945), compositeur italien ;
 Alexandre Longo, connu sous le nom de scène de Cascadeur, auteur-compositeur-interprète français ;
 
 Andrej Longo (1959-), écrivain italien ;
 Annalie Longo (1991-), footballeuse néo-zélandaise ;
 Arthur Longo (1988-), snowboarder français, spécialisé en halfpipe ;
 Cody Longo (1988-2013), acteur américain ;
 Daniela Longo, artiste italienne (voir pièces en euro du Vatican) ;
 Elisa Longo Borghini, (1991-), coureuse cycliste italienne ;
 Emilse Raponi-Longo (1957-), joueuse de tennis argentine ;
 Giacomo Longo (1833-1906), compositeur italien ;
  (1910-1995), journaliste italien de Messine ;
  (1930?-), vulgarisateur scientifique italien ;
 Giuseppe Longo (1947-), chercheur italien travaillant à l'École normale supérieure, en France ;
 Gonzalo Longo (1974-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Jeannie Longo (1958-), coureuse cycliste française, champion olympique et multiple championne du monde ;
 Luigi Longo (1900-1980), communiste italien ;
 Malisa Longo (1950-), actrice italienne, mannequin et écrivain ;
 Mauro Longo (1960-), coureur cycliste italien ;
 N'yoka Longo (1953-), musicien congolais ;
 Paolo Longo (1977-), biathlète italien ;
 Renato Longo (1937-), coureur cycliste italien, cinq fois champion du monde de cyclo-cross ;
 Robert Longo (1953-), peintre et sculpteur américain ;
 Roberto Longo (1984-), coureur cycliste italien ;
 Samuele Longo (1992-), footballeur italien ;

Toponymie 
 Longo, commune du Burkina Faso.

Divers 
 Coopérative Longo Maï (de la formule provençale exprimant un souhait « que ça dure »), coopérative agricole d’idéologie alternative, laïque, rurale et anticapitaliste, fondée en 1973 à Limans (Alpes-de-Haute-Provence), qui a essaimé en réseau depuis ;
 (5948) Longo, astéroïde ainsi nommé en l'honneur de Giuseppe Longo.

Voir aussi 
Longueau
 

Patronyme italien
Toponymie italienne